Квінке () — німецьке прізвище:
 Генріх Квінке (1842—1922) — німецький лікар, молодший брат Георга Квінке
 Георг Квінке (1834—1924) — німецький фізик, старший брат Генріха Квінке

Див. також 
 Набряк Квінке